Det här är en lista över svenska miljardärer, räknat i svenska kronor (SEK), för år 2013'''.

Se även
Lista över världens rikaste personer

Källor
Sveriges 136 miljardärer, Veckans Affärer

Miljardärer (2013)
Svenska miljardärer (2013)
Listor över svenska miljardärer